Damernas singeltävling i tennis vid olympiska sommarspelen 1996 avgjordes 23 till 2 augusti. 64 spelare deltog i turneringen.

Medaljörer

Lottning

Slutspel 
{{8TeamBracket-Tennis35-with third
| RD1=Kvartsfinaler
| RD2=Semifinaler
| RD3=Final 
| 3rd=Bronsmatch
| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1=
| RD1-score1-1=5
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=6
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=7
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=8

| RD1-seed3=3
| RD1-team3={{nowrap|}}
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=10
| RD1-seed4=8
| RD1-team4=
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=8

| RD1-seed5=9
| RD1-team5=| RD1-score5-1=7
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=4
| RD1-team6=
| RD1-score6-1=5
| RD1-score6-2=3
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=7/Alt
| RD1-team7=
| RD1-score7-1=3
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=6
| RD1-seed8=2
| RD1-team8=
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=2
| RD1-score8-3=3

| RD2-seed1=6
| RD2-team1=
| RD2-score1-1=4
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=3
| RD2-seed2=3
| RD2-team2=

Övre halvan

Sektion 1 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Tredje omgången
| RD4=Kvartsfinaler

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Alt
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Alt
| RD1-team05=| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=Alt
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=13
| RD1-team08=| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=15
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Alt
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=65
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=r
| RD1-seed16=6
| RD1-team16=| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Alt
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Alt
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=13
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=15
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=6
| RD2-team08=| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=13
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04=| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=6
| RD4-team02={{nowrap|}}
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=8
}}

 Sektion 2 

 Sektion 4 

| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=7
| RD2-seed04=12
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=5

| RD2-seed05=14
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=7/Alt
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2='''7
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=7/Alt
| RD4-team01=

Referenser 

Tennis vid olympiska sommarspelen 1996